Шательро́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 31 км на північний схід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 15402 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 32249,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Шательро на сайті французького Національного інституту географії
 Шательро на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шательро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту В'єнна